Ionășeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Ionășeni (Vârfu Câmpului), Dorf im Kreis Botoșani
 Ionășeni (Trușești), Dorf im Kreis Botoșani